Ворь-Ю:

 Ворь-Ю (приток Кылтым-Ю) — река в России , протекает в Республике Коми. 
 Ворь-Ю (приток Лопь-Ю) — река в Российской Федерации , протекает в Республике Коми.